Тарногское сельское поселение — сельское поселение в составе Тарногского района Вологодской области.

Центр — село Тарногский Городок.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

География 
Расположено в центре района. Граничит:
 на северо-востоке с Илезским сельским поселением,
 на юго-востоке с Маркушевским сельским поселением,
 на юго-западе с Медведевским сельским поселением Тотемского района,
 на западе с Заборским и Спасским сельскими поселениями,
 на северо-западе с Архангельской областью.

На территории сельского поселения расположено Тиуновское святилище.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. На территории современного Тарногского сельского поселения существовали:
 Верхнекокшенгский сельсовет (ОКАТО 19 242 804) с центром Верхнекокшенгский Погост, включавший 15 населённых пунктов,
 Озерецкий сельсовет (ОКАТО 19 242 836) с центром Евсеевская, включавший 15 населённых пунктов,
 Тарногский сельсовет (ОКАТО 19 242 842), состоящий из одного села Тарногский Городок,
 Шебенгский сельсовет (ОКАТО 19 242 844) с центром Шебенгский Погост, включавший 29 населённых пунктов.
 Шевденицкий сельсовет (ОКАТО 19 242 848) с центром Алферовская, включавший 30 населённых пунктов.

9 января 2001 года центр Шевденицкого сельсовета был перенесён из деревни Алферовская в деревню Слуда.

22 мая 2001 года в реестре населённых пунктов были изменены названия 2 сельсоветов: Верхнекокшенгский — на Верхнекокшеньгский, Шебенгский — на Шебеньгский, 2 сёл: Верхнекокшенгский Погост — на Верхнекокшеньгский Погост, Шебенгский Погост — на Шебеньгский Погост. Переименования населённых пунктов утверждены постановлением правительства области 26 сентября 2005 года.

1 января 2006 года в составе Тарногского района были образованы
 Тарногское сельское поселение с центром Тарногский Городок, в которое вошли село Тарногский Городок и Шевденицкий сельсовет,
 Кокшеньгское сельское поселение с центром Верхнекокшеньгский Погост, в которое вошёл Верхнекокшеньгский сельсовет,
 Озерецкое сельское поселение с центром Евсеевская, в которое вошёл Озерецкий сельсовет,
 Шебеньгское сельское поселение с центром Шебеньгский Погост, в которое вошёл Шебеньгский сельсовет.

8 апреля 2009 года Тарногское, Кокшеньгское, Озерецкое, Шебеньгское сельские поселения были объединены в Тарногское сельское поселение с центром в селе Тарногский Городок.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 87 населённых пунктов, в том числе
83 деревени,
1 посёлок,
3 села.

Упразднённые населённые пункты
В апреле 2022 года в состав села Тарногский Городок были включены упразднённые деревни Демидовская, Николаевская и Тимошинская.

Примечания 

Муниципальные образования Тарногского района
Сельские поселения Вологодской области